

Mecze Polski

Liga Narodów 2018 

|}

Liga Narodów 2019 

|}

Liga Narodów 2021 

|}

Liga Narodów 2022 

|-

|}

Bilans spotkań według krajów 

Stan na 3 lipca 2022

Bilans spotkań według edycji

Zobacz też 
 Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet

Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet